P4A äkan syfta på:

Persona 4 Arena – ett fightingspel
Persona 4: The Animation – en animeserie